A MTVr foi uma web rádio brasileira pertencente a Abril Radiodifusão, subsidiária do Grupo Abril. 

A rádio foi lançada no dia 13 de dezembro de 2010, transmitindo apenas músicas 24 horas por dia, sem nenhum tipo de locução. A rádio foi extinta no dia 31 de agosto de 2012, tendo sido originalmente anunciado como sendo um período de hiato.Porém, a MTV Brasil, emissora de televisão da Abril Radiodifusão, encerrou suas atividades em setembro do ano seguinte e a marca MTV foi devolvida à Viacom, suas detentora mundial, pondo fim a qualquer chance de retorno da rádio.

MTV Brasil
Estações de rádio dirigidas à juventude
Estações de rádio fundadas em 2010
Estações de rádio extintas em 2012
Estações de rádio extintas do Brasil